

Toponyme 

 Charleroi, ville belge de la province de Hainaut.
 Pays de Charleroi, sous-région de la province de Hainaut.
 Charleroi, arrondissement administratif de la province de Hainaut.
 Charleroi, anciens arrondissement judiciaire de Belgique, maintenant partie de l'arrondissement judiciaire du Hainaut.
 Charleroi, localité du comté de Washington de l'État de Pennsylvanie, aux États-Unis.
 North Charleroi, localité du comté de Washington de l'État de Pennsylvanie, aux États-Unis.
 Charleroi, en Australie, État de Victoria.

Histoire 
 Le Grand Charleroi est notamment le nom donné à une entité administrative regroupant 31 communes autour de Charleroi durant la Seconde Guerre mondiale.

Navire 
 Le Charleroi, ancien dragueur de mines.

Chant 
 Pays de Charleroi est un hymne populaire.